

Cinéma 
 Perfidia, un film italien réalisé par Bonifacio Angius en 2014

Musique 
 Perfidia, une chanson populaire datant de 1939 et reprise plus de 150 fois

Littérature 
 Perfidia, le troisième tome (2007) de la série fantasy d'Anne Robillard, A.N.G.E.
 , un roman de James Ellroy paru en 2014.